Николай Кашкин: Кашкин, Николай Дмитриевич (1839—1920) — русский музыкальный критик, педагог, писатель.
 Кашкин, Николай Сергеевич (1829—1914) — русский общественный деятель, петрашевец.